Vangen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vangen (Flade Sogn) – en bebyggelse i Flade Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Vangen (Nykøbing S Sogn) – en bebyggelse i Nykøbing S Sogn (Odsherred Kommune)
 Vangen (Sankt Olai Sogn) – en bebyggelse i Sankt Olai Sogn (Hjørring Kommune)
 Vangen (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Vangen (Vejby Sogn) – en bebyggelse i Vejby Sogn (Hjørring Kommune)
 Vangen (Lindholm Sogn) - et boligområde i Nørresundby som omfatter Vangen, Strubjerg, Vikingevej samt Arkilsdal♙(Aalborg Kommune)